Lubule peut être :
 Lubule, rivière de la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo, affluent de la Luvwa ;
 Lubule, ruisseau des provinces du Haut-Lomami et du Tanganyika en République démocratique du Congo, affluent de la Kai ;
 Lubule, localité de la province du Maniema en République démocratique du Congo.